Oreohelix californica är en snäckart som beskrevs av S. S. Berry 1931. Oreohelix californica ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
californica